Алехно́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Алехно ← Александр.

Известные носители:
 Алехнович, Антон Адамович (1914—1979) — Герой Советского Союза.
 Алехнович, Глеб Васильевич (1886—1918) — русский лётчик.
 Алехнович, Евгений Антонович (1920—1945) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Олехнович

Примечания